Анастасия Соколова:
 Соколова, Анастасия Владимировна (род. 1967) — российский художник-монументалист, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Соколова, Анастасия Ивановна (более известна под фамилией Дерибас; 1741—1822) — камер-юнгфер.